Esistono più comuni francesi con questo nome

Saint-Eusèbe – Saona e Loira
Saint-Eusèbe – Alta Savoia